Telestar steht für:

 Telestar (Fernsehpreis), deutscher Fernsehpreis
 Telestar (Fernsehsender), italienischer Fernsehsender 
 Telestar (Unternehmen), deutscher Elektronikgerätehersteller 
 Téléstar Gabon Télécom FC, Fußballklub aus Libreville, Gabun, siehe En Avant Estuaire FC